En voïvodie d'Opole :
 Izbicko, gmina rurale du powiat de Strzelce Opolskie ;
 Izbicko localité et siège du gmina précédent.